Rolfe peut faire référence à :

Toponymie 

 Rolfe, une localité du comté de Pocahontas dans l'Iowa,

Patronymie 

 Anthony Rolfe Johnson (1940-2010), un chanteur d'opéra britannique,
 B. A. Rolfe (1879-1956), musicien et réalisateur américain,
 Chris Rolfe, footballer des États-Unis,
 Edwin Rolfe (1909-1954), poète, romancier, essayiste et scénariste communiste américain,
 Frederick Rolfe (1860-1913), un écrivain, peintre, dessinateur et photographe anglais,
 John Rolfe (v. 1585-1622), un colon anglais, époux de l'amérindienne Rebecca Rolfe,
 Lilian Rolfe (1914-1945), une résistante et agent secret britannique,
 Lucy Neville-Rolfe, baronne Neville-Rolfe (1953-), femme politique britannique ;
 Rebecca Rolfe (1595–1617), le nom de mariage de Pocahontas, une chef amérindienne,
 Robert Allen Rolfe (1855-1921), journaliste anglais spécialiste des orchidées,
 Thomas Rolfe (1615-v. 1675), le seul enfant de l'amérindienne Rebecca Rolfe et de son mari anglais John Rolfe.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais